L'edizione 1989-1990 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Feyyaz Uçar (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Beşiktaş Campione di Turchia 1989-1990.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa dei Campioni 1990-1991.
 Fenerbahçe ammesso alla Coppa UEFA 1990-1991.
 Malatyaspor, Altay, Samsunspor, Adana Demirspor e Sakaryaspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
Campionato turco di calcio